Il Cary Challenger, conosciuto anche come Atlantic Tire Championships per motivi di sponsorizzazione, è un torneo professionistico di tennis maschile che fa parte del circuito Challenger. Si gioca annualmente dal 2015 sui campi in cemento all'aperto del Cary Tennis Park a Cary, negli Stati Uniti.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Note

Collegamenti esterni